Venilale steht für:

 ein Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Venilale (Verwaltungsamt)
 den Hauptort des Verwaltungsamts im Suco Uatu Haco, siehe Venilale
 eine Aldeia im Suco Uma Ana Ulo (Verwaltungsamt Venilale), siehe Uma Ana Ulo.